La route nationale 622 peut désigner :
 Route nationale 622 en Espagne
 Route nationale 622 en France